Detta är en lista över sjöar i Hagfors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hagfors kommun.

Lista

Hagfors kommun
 Lista